Rapisma är ett släkte av insekter. Rapisma ingår i familjen Rapismatidae. 

Rapisma är enda släktet i familjen Rapismatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätvingar
Rapisma